Le Festin de Balthazar, aussi appelé l'inscription sur le mur, est un récit biblique qui inspira de nombreuses œuvres artistiques.

Théâtre
Le festin de Balthazar est une pièce de C. Francis créée au Théâtre de l'Ambigu-Comique en 1833, avec Francisque jeune dans le rôle de Balthazar.

Musique
 , oratorio de William Walton

 Iron Maiden, en 2021, le 17 ème album s'inspire de cette histoire.

Peinture
 Le Festin de Balthazar, tableau de Rembrandt.
 Le Festin de Balthazar, peinture d'Andrea Celesti.
 Le Festin de Balthazar, peinture de Carlo Caliari.

Cinéma
 Le Festin de Balthazar,  film muet français de Louis Feuillade (1910).